

Geografia 
 Botswana
 Gooi – località del villaggio di Toromoja

 Paesi Bassi
 Gooi – regione dell'Olanda Settentrionale
 Gooi – buurtschap del comune di Bronckhorst (Gheldria)

Sport 
 SC 't Gooi – squadra di calcio olandese
 Het Gooi – squadra di pallanuoto olandese